La locuzione Re degli Ebrei indica:
 Un sovrano del Regno di Giuda e Israele, detto anche Regno d'Israele o "regno di Davide".
 Un sovrano del Regno di Israele.
 Un sovrano del Regno di Giuda, poi detto Re di Giudea o Re dei Giudei, in epoca asmonea, erodiana, e romana.
 Il Messia, che secondo la religione ebraica, ricostituirà il regno di Davide e il Tempio di Gerusalemme.
 Una figura della letteratura antisemita e cospirazionista della teoria del complotto giudaico illustrata dal falso storico dei Protocolli dei Savi di Sion.Spesso come re degli Ebrei si indicano i re del passato Davide e Salomone